Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976 w Innsbrucku został rozegrany 13 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Kanadyjka Kathy Kreiner, srebro wywalczyła Rosi Mittermaier z RFN, a brąz zdobyła Francuzka Danièle Debernard.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976